

Гутна-Весь — село у гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства.

Гутна — річка, ліва притока річки Грону, протікає в окрузі Банська Бистриця.